Aaronovitch je lahko:
 Ljudje
 Ben Aaronovitch, britanski pisatelj
 David Aaronovitch (1954-), britanski novinar in pisatelj

 Organizacije
 Aaronovitch Watch

Glej tudi 
 Aaronovič